Солеро () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Алессандрия.

Население составляет 1643 человека (2008 г.), плотность населения составляет 72 чел./км². Занимает площадь 23 км². Почтовый индекс — 15029. Телефонный код — 0131.

Покровителем населённого пункта считается святой San Bruno di Segni.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.solero.al.it

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики